Jump – miejscowość w Wielkie Brytanii, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Jump – singel Madonny
 Jump – singel Rihanny
 Jump – singel Kris Kross
 Jump – singel The Pointer Sisters oraz Girls Aloud
 Jump – singel Flo Ridy
 Jump – singel Van Halen
 Jump – singel Julii Michaels
 Jumpstyle – podgatunek muzyki house ze skoczną stopą
 Jump – gra dla przenośnej konsoli Gizmondo
 Jump – magazyn
 Jump – niemiecka rozgłośnia radiowa należąca do Mitteldeutscher Rundfunk
 V-Jump – japoński magazyn